Concattedrale di Santa Maria Assunta ad Atri
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Bovino	
 Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello a Castellammare di Stabia
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Calvi Risorta
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Cervia
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Conza della Campania
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Gallese
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Giovinazzo
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Gravina in Puglia
 Concattedrale di Santa Maria Assunta ad Irsina
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Lacedonia
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Matelica
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Montalto delle Marche
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Nicotera
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Orte
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Policastro Bussentino
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Santa Lucia del Mela
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Sarzana
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Segni
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Squillace
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Sutri
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Venafro
 Concattedrale di Santa Maria Assunta a Vieste

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta 
 Cattedrale dell'Assunta
 Basilica cattedrale dell'Assunta
 Basilica di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Nostra Signora Assunta
 Chiesa di Maria Santissima Assunta 
 Collegiata di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria Assunta